A 2015. évi nyári universiadén a kézilabdában összesen 2 versenyszámot rendeztek. A kézilabda versenyszámait június 6. és 13. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Női

Végeredmény

Férfi

Női

Jegyzetek

Források

 Honlap

2015 a kézilabdában
2015. évi nyári universiade